Battaglia di Sfacteria (425 a.C.) – episodio della Guerra del Peloponneso
 Battaglia di Sfacteria (1825) – episodio della guerra d'indipendenza greca.